Сергей Юферов:
 Юферов, Сергей Владимирович (1865—†) — русский композитор, автор опер «Мирра», «Антоний и Клеопатра», «Иоланда».
 Юферов, Сергей Николаевич (род. 1945) — советский и российский шахматист, международный мастер (1986).

Примечания